O evento Espada individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2015 foi disputado entre os dias 14 e 15 de julho de 2015.

Medalhistas

Resultado

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Enrico Garozzo
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Zhang Chengjie
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Anatoliy Herey
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Niko Vuorinen
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Jörg Fiedler
| RD1-score05 = 13
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  João Cordeiro
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Kweon Young-jun
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Kazuyasu Minobe
| RD1-score08 = 9

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Daniel Jerent
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Nicolas Ferreira
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Li Guojie
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Jiao Yunlong
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Stephan Rein
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Jung Seung-hwa
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  = {{Nowrap| John Edison Rodríguez}}
| RD1-score15 = 15
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Pavel Pitra
| RD1-score16 = 6

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Enrico Garozzo
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Anatoliy Herey
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 48
| RD2-team03  =  João Cordeiro
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Kweon Young-jun
| RD2-score04 = 9

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Daniel Jerent
| RD2-score05 = 10
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Jiao Yunlong
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Jung Seung-hwa
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 57
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 6

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Enrico Garozzo
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 49
| RD3-team02  =  Kweon Young-jun
| RD3-score02 = 10

| RD3-seed03  = 24
| RD3-team03  =  Jiao Yunlong
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 40
| RD3-team04  = {{Nowrap| Jung Seung-hwa}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =  Enrico Garozzo
| RD4-score01 = 9
| RD4-seed02  = 40
| RD4-team02  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Anton Avdeev
| RD1-score01 = 13
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Li Zhen
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Yeisser Ramirez
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Oleg Sokolov
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Marco Fichera
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Dzianis Paulouski
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Péter Somfai
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Paolo Pizzo
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Bohdan Nikishyn
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Yulen Pereira
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Dmytro Karyuchenko
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Miguel Moratilla
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Peer Borsky
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Géza Imre
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  = 
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Park Kyoung-doo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  LLi Zhen
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Oleg Sokolov
| RD2-score02 = 13

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Marco Fichera
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Paolo Pizzo
| RD2-score04 = 12

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = | RD2-score05 = 6
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Miguel Moratilla
| RD2-score06 = 5

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Géza Imre
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Park Kyoung-doo
| RD2-score08 = 10

| RD3-seed01  =  60
| RD3-team01  =  Li Zhen
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 21
| RD3-team02  =  Marco Fichera
| RD3-score02 = 7

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  = 
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 36
| RD3-team04  =  Géza Imre
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 60
| RD4-team01  =  Li Zhen
| RD4-score01 = 8
| RD4-seed02  = 36
| RD4-team02  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Max Heinzer
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Jason Pryor
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Ruslan Kudayev
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  José Luis Abajo
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  = {{Nowrap| Andrea Santarelli}}
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Mohannad Saif
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Silvio Fernández
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Nikolai Novosjolov
| RD1-score08 = 7

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Fabian Kauter
| RD1-score09 = 12
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Bartosz Piasecki
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 42
| RD1-team11  =  Dmitriy Alexanin
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Sten Priinits
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Martin Capek
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Patrick Jørgensen
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Francisco Limardo
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Gábor Boczkó
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Max Heinzer
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Ruslan Kudayev
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  = {{Nowrap| Andrea Santarelli}}
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  =  Silvio Fernández
| RD2-score04 = 11

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Bartosz Piasecki
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Sten Priinits
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Patrick Jørgensen
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Gábor Boczkó
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Max Heinzer
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Ronan Gustin
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Reynier Henríquez Ortiz
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  András Rédli
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Samson Mun Hou Lee
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  = 
| RD1-score05 = 4
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Rubén Limardo
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Keisuke Sakamoto
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Pavel Sukhov
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Benjamin Steffen
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Krzysztof Mikołajczak
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Ivan Deryabin
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Ido Herpe
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Alexander Lahtinen
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Benjamin Bratton
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Elmir Alimzhanov
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Gauthier Grumier
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Ronan Gustin
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  András Rédli
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Rubén Limardo
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 55
| RD2-team04  =  Keisuke Sakamoto
| RD2-score04 = 5

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Benjamin Steffen
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Ido Herpe
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Benjamin Bratton
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  = {{Nowrap| Gauthier Grumier}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Ronan Gustin
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 42
| RD3-team02  =  Rubén Limardo
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Ido Herpe
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  = {{Nowrap| Gauthier Grumier}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 42
| RD4-team01  =  Rubén Limardo
| RD4-score01 = 8
| RD4-seed02  = 2
| RD4-team02  = 

Espada individual masculino